Бужан:

 Бужан — деревня в Зианчуринском районе Башкортостана.
 Бужан — река в России, протекает в Республике Башкортостан, Оренбургской области.